Чемпионат Великобритании по снукеру 1994 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 11 по 27 ноября 1994 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, выигравший в финале у Кена Доэрти со счётом 10:5. Хендри по ходу решающей игры сделал 7 сенчури-брейков, установив таким образом рекордный показатель по их количеству в матче до 10 побед.

Призовой фонд

Высший брейк 

 130 — Стивен Хендри
 139 — Ронни О'Салливан (квалификация)

Результаты

Предварительные раунды 

Первый раунд

Матчи из 17 фреймов

 Ронни О'Салливан 9:7 Марк Флауэрдью 
 Марк Фентон 9:1 Стив Джеймс 
 Ален Робиду 9:3 Майкл Джадж 
 Терри Гриффитс 9:7 Джо Джонсон 
 Марк Беннетт 9:4 Дэнни Фаулер 
 Кен Доэрти 9:7 Род Лоулер 
 Фергал О’Брайен 9:7 Дэвид Ро 
 Джейми Бёрнетт 9:5 Нил Фудс 
 Марк Уильямс 9:1 Дуг Маунтджой 
 Тони Драго 9:7 Джон Рид 
 Ник Марш 9:8 Тони Ноулз 
 Джон Пэррот 9:4 Тони Джонс 
 Ричард Макдональд 9:7 Мик Прайс 
 Джеймс Уоттана 9:3 Ли Ричардсон 
 Джо Свэйл 9:4 Джо Перри 
 Дин О'Кейн 9:6 Юэн Хендерсон 
 Джимми Уайт П/отказ Джим Вич 
 Джейсон Фергюсон 9:7 Крис Смолл 
 Питер Эбдон 9:3 Карл Пэйн 
 Деннис Тейлор 9:7 Уэйн Джонс 
 Стив Дэвис 9:3 Пол Дэвис 
 Дэйв Харольд 9:3 Джейми Вудмэн 
 Дрю Хенри 9:3 Мартин Кларк 
 Алекс Хиггинс 9:4 Найджел Бонд 
 Брайан Морган 9:4 Билли Снэддон 
 Даррен Морган 9:4 Лес Додд 
 Энтони Хэмилтон 9:6 Майк Халлетт 
 Марк Кинг 9:7 Алан Макманус 
 Вилли Торн 9:4 Крейг Макгилливрэй 
 Гэри Уилкинсон 9:8 Ник Терри 
 Дин Рейнолдс 9:7 Энди Хикс 
 Стивен Хендри 9:5 Эдриан Роса 

Второй раунд

Матчи из 17 фреймов

 Ронни О'Салливан 9:4 Марк Фентон 
 Терри Гриффитс 9:8 Ален Робиду 
 Кен Доэрти 9:3 Марк Беннетт 
 Фергал О’Брайен 9:5 Джейми Бёрнетт 
 Марк Уильямс 9:8 Тони Драго 
 Джон Пэррот 9:4 Ник Марш 
 Джеймс Уоттана 9:3 Ричард Макдональд 
 Джо Свэйл 9:5 Дин О'Кейн 
 Джейсон Фергюсон 9:3 Джимми Уайт 
 Питер Эбдон 9:2 Деннис Тейлор 
 Дэйв Харольд 9:6 Стив Дэвис 
 Алекс Хиггинс 9:7 Дрю Хенри 
 Даррен Морган 9:3 Брайан Морган 
 Марк Кинг 9:8 Энтони Хэмилтон 
 Вилли Торн 9:4 Гэри Уилкинсон 
 Стивен Хендри 9:8 Дин Рейнолдс

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1994 год в снукере